

Населені пункти та їхні частини

 Боркі-Великі — село в гміні Олесно Олеського повіту Опольського воєводства
 Боркі-Великі — село в гміні Біскупець Ольштинського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Боркі-Великі — осада в гміні Лясовіце-Вельке Ключборського повіту Опольського воєводства

Примітки